Зна́менское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Угранского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Знаменка.

Географические данные 
 Расположение: северная часть Угранского района
 Граничит:
 на северо-востоке — с Тёмкинским районом
 на востоке — с Слободским сельским поселением
 на юго-востоке — с Подсосонским сельским поселением
 на юге — с Желаньинским сельским поселением
 на юго-западе — с Великопольевским сельским поселением
 на западе — с Дрожжинским сельским поселением

 По территории поселения проходят автомобильные дороги  «Вязьма—Калуга—Тула—Рязань» и «Знаменка—Спас-Деменск».
 Крупные реки: Угра, Волоста. Крупное озеро: Жолобовское.

История 
Образовано законом от 28 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года, в Знаменское сельское поселение с 5 июня 2017 года были включены все населённые пункты семи упразднённых сельских поселений: Желаньинского, Великопольевского, Слободского, Подсосонского, Вёшковского, Михалёвского и Дрожжинского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 92 населённых пункта:

Новообразованные населённые пункты
 деревня Новая Лука.

Руководители 
Главой поселения и Главой администрации является Андреев Андрей Владимирович .

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Угранского района
Сельские поселения Смоленской области